Алтат — деревня в Назаровском районе Красноярского края России. Входит в состав Дороховского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 28 км к западу от райцентра Назарово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 133 мужчины и 132 женщины из 265 чел.

Ссылки 
  И на рыжем пригорке деревня стоит

Примечания 

Населённые пункты Назаровского района